Il singolare del torneo di tennis Washington Star International 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale José Luis Clerc 7-5, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (terzo turno)
 Harold Solomon (secondo turno)
 Gene Mayer (semifinali)
 Eddie Dibbs (secondo turno)
 José Higueras (secondo turno)
 Brian Gottfried (Campione)
 Hans Gildemeister (primo turno)
 José Luis Clerc (finale)

 Víctor Pecci (quarti di finale)
 Manuel Orantes (primo turno)
 Eliot Teltscher (terzo turno)
 Pat Du Pré (primo turno)
 Corrado Barazzutti (semifinali)
 Phil Dent (terzo turno)
 Terry Moor (primo turno)
 Marty Riessen (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1980